Севи́льский Алькáсар () — королевский алькасар в городе Севилья (Андалусия, Испания). Изначально являлся фортом мавров, несколько раз расширялся.

История 
Первый дворец был построен династией Альмохадов. Большая часть современного комплекса была построена на развалинах арабской крепости королём Кастилии Педро I, начало строительства относят к 1364 году. Дворец является одним из лучших сохранившихся примеров мудехарской архитектуры. Добавленные позже (в период правления Карла V) готические элементы контрастируют с доминантным исламским стилем.

В течение почти 700 лет это был дворец испанских королей. Верхние покои Алькасара и сейчас используются королевской семьёй в качестве официальной резиденции в Севилье.

По размерам севильский Алькасар уступает ансамблю Альгамбра в Гранаде. Затейливые полы, потолки и стены представляют собой искусные произведения, достигающие наибольших высот изящества и роскоши в комнате Карла V и в Посольском зале (Salón de Embajadores). Девичье патио (Patio de las Doncellas) известно своими фризами, изразцами и лепниной. Общее ощущение элегантного летнего убежища дополняют красиво постриженные сады с благоухающими розами и апельсиновыми деревьями вдоль аллей.

В кино 

 Игра престолов (телесериал) (В Алькасаре снимались дворцовые сцены Дорна).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Севильский Алькасар на официальном туристическом сайте Севильи
 ЮНЕСКО: Кафедральный собор, Алькасар и Архив Индий в Севилье

Замки Испании
Фортификационные сооружения Севильи
Алькасар
История Севильи
Здания и сооружения, заложенные в 1364 году
Крепости, построенные в XIV веке
Мудехар